Lane Kim est l'un des personnages principaux de la série télévisée Gilmore Girls (2000-2007). Elle est interprétée par Keiko Agena.

Lane Kim est une jeune fille d'origine coréenne qui habite à Stars Hollow. Elle est la meilleure amie de Rory. C'est une fille pétillante et très curieuse. Mais c'est sans compter sur sa mère, qui tient un magasin de meubles anciens. Celle-ci est ultra protectrice et très attachée à l'église adventiste de Corée. Elle laisse très peu de liberté à Lane et rêve de la marier à un garçon coréen. Celle-ci doit ruser avec l'aide de Rory pour sortir ou rencontrer des garçons.

Passionnée de musique, elle décide de jouer de la batterie. Elle finira par intégrer un groupe de rock. Elle va épouser le chanteur du groupe et aura des jumeaux. La naissance de ses enfants va lui permettre de renouer avec sa mère, qui avait fortement désapprouvé le choix de son mari.

Notes et références 

Personnage de Gilmore Girls

en:List of Gilmore Girls characters#Lane Kim